Eupraxia van Kiev, Rooms-Duitse keizerin-gemalin
 Dobrodjeja van Kiev ook Eupraxia genoemd, Byzantijns medekeizerin-gemalin in Constantinopel
 Euphrasia van Constantinopel ook Eupraxia genoemd, Romeins heilige